Papyrus 109 (nach Gregory-Aland mit Sigel  bezeichnet) ist eine frühe griechische Abschrift des Neuen Testaments.

Beschreibung 
Dieses Papyrusmanuskript des Johannesevangeliums enthält nur die Verse 21,18–20; 21,23–25. Mittels Paläographie wurde es auf das 3. Jahrhundert datiert.

Text 
Die folgenden Teile von Johannes 21,18–20 und 23–25 sind auf den Fragmenten erhalten geblieben. Fehlende Textteile sind in eckigen Klammern auskommentiert:

 18 [λες οταν δε γηρασης εκτε]ν̣ε̣ι[ς
 τας χειρας σου κ]αι αλλοι
 [αποι]ο̣υσιν̣ σ̣ε̣
 [οπου ου θελεις 19 τ]ουτο̣ δ̣ε
 [ειπεν σημαινων ποιω] θ̣α̣
 [νατω δοξασει τον θν και]
 [τουτο ειπων λεγει αυ]τ̣ω̣ ακο
 [λουθει μοι 20 επιστραφ]ε̣ι̣ς̣ ο̣
 [πετρος βλεπει τον] μ̣αθ̣η̣

 23 μ[ε]νε̣[ιν εως ερχομαι τι]
 προς σ̣[ε 24 ουτος εστιν ο μα]
 θητης [ο και μαρτυρων πε]
 ρι τουτ̣[ων και ο γραψας]
 τ̣α̣υ̣[τα και οιδαμεν οτι]
 [αληθης αυτου η μαρτυρια]
 ε̣σ[τιν 25 εστιν δε και αλλα]
 πολ̣λ̣[α α εποιησεν ο ιης̅ α]
 τινα̣ [εαν γραφηται καθ εν]
 ο̣υ̣δ̣ [αυτον οιμαι τον κοσμον]

Der Umfang des erhaltenen Textes ist zu gering, um ihn einem Texttyp zuzuordnen.

Aufbewahrungsort 
Die Handschrift wird zurzeit in der Sackler Library unter der Signatur P. Oxy. 4448 in Oxford aufbewahrt.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Papyri des Neuen Testaments
 Oxyrhynchus Papyri

Literatur 
 W. E. H. Cockle, The Oxyrhynchus Papyri LXV (London: 1998), S. 19–20.
 Philip W. Comfort, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts, Tyndale House Publishers, 2001, S. 653–655.

Weblinks

Abbildungen 
 P.Oxy.LXIV 4448 "POxy: Oxyrhynchus Online"
  recto, John 21:18-20
  verso, John 21:23-25

Offizielle Registrierung 
 „Fortsetzung der Liste der Handschriften“ Institut für Neutestamentliche Textforschung, Universität Münster. (PDF-Datei; 147 kB)

Papyrus des Neuen Testaments
Oxyrhynchus Papyrus
Handschrift der Bodleian Library (Oxford)